l'armature ou armure, en musique
 l'armature comme système de renforcement du béton
 Art Mature atelier de sculpture de Bagneux
 l'armature d'un objet 3D dans Blender